

Онтустік — село, Келеський район, Туркестанська область
 Онтустік — село, Толебійський район, Туркестанська область